Cygnet steht für:

 Cygnet, Ort in Tasmanien, Australien
 Cygnet Island, Insel in der Bass-Straße, Tasmanien, Australien
 Cygnet Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Verkehrsmittel:
 Aston Martin Cygnet, Automodell der Marke Aston Martin
 Hawker Cygnet, Flugzeugmodell des britischen Herstellers Hawker
 Cygnet (Schiff), Schiff von William Dampier

Siehe auch:
 Cygnet River